Акс (; ) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Акс, Джеймс () — математик.
 Акс, Эмануэль (род. 1949) — американский пианист и музыкальный педагог.

Топоним 
 Акс — городок и минеральные воды во Франции.
 Акс — поверхностная несудоходная река в Юго-Западной Англии.

См. также 
 Акс-ле-Терм — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.
 АКС — вариант Автомата Калашникова с откидным металлическим прикладом, предназначавшийся для ВДВ.
 Ах (значения)